Эликси́р — многозначный термин:
 Эликсир () — недозированная жидкая лекарственная форма.
 «Эликсир» — кинофильм режиссёра И. Евтеевой.

См. также 
 Эликсир жизни